Абра́мцево — топоним в России.

Населённые пункты 
 Абрамцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Абрамцево — деревня в сельском поселении Синьковское Дмитровского района Московской области.
 Абрамцево — село в сельском поселении Синьковское Дмитровского района Московской области.
 Абрамцево — село (до 2004 — дачный посёлок) в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Другое 
 Абрамцево — музей-заповедник в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Абрамцево — платформа на Ярославском направлении МЖД в 57 километрах от Ярославского вокзала Москвы.
 Абрамцево — микрорайон города Балашиха Московской области.

См. также 
 
 Абрамцево-кудринская резьба